Il Good Country Index misura il contributo (positivo/negativo) di ogni nazione verso il pianeta e il genere umano.

2020 completa (Versione 1.4)

2017 Top 10 (Versione 1.2)

2016 Top 10 (Versione 1.1)

2014 Top 10 (Versione 1.0)

Descrizione 
Il Good Country Index è il risultato dell'analisi di 35 dati statistici secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli ambiti sono:

 Scienza e tecnologia
 Cultura
 Pace internazionale e sicurezza
 Ordine mondiale
 Pianeta e clima
 Prosperità e eguaglianza
 Salute e benessere

Il concetto è stato sviluppato da Simon Anholt. L'indice è stato creato da Robert Govers e altre organizzazioni.

Nel 2014 al vertice vi sono Irlanda, Finlandia e Svizzera. Nove delle prime 10 sono nell'Europa occidentale, mentre Canada è al vertice in America del Nord. Le ultime sono Iraq, Libia e Vietnam.

Metodologia 
L'indice usa 35 dati statistici, cinque per ogni categoria, della Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre agenzie.

I paesi ricevono un punteggio per ogni indicatore (0=massimo, 1=minimo) relativamente all'insieme dei paesi, per ogni parametro disponibile.

Categorie e indicatori 
Scienza, Tecnologia & Conoscenza

 Numero studenti stranieri secondo PIL
 Esportazione di periodici, comunicazione scientifica e giornali secondo PIL
 Numero di articoli scientifici pubblicati internazionalmente secondo PIL
 Numero di Premi Nobel secondo PIL
 Numero di trattati per brevetti secondo PIL

Cultura

 Export di beni creativi (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo Creative Economy Report) secondo PIL
 Export di servizi creativi (UNCTAD's Creative Economy Report) secondo PIL
 Percentuale di contributi all'UNESCO
 Numero di territori/paesi ammessi senza "visa"
 Libertà di stampa (secondo Reporter senza frontiere e Freedom House)

Pace internazionale e sicurezza

 Numero di truppe di peacekeeping inviate oltremare secondo PIL
 Messe in mora per la contribuzione a missioni di pace internazionale ONU
 Casi di violenza internazionale organizzata secondo PIL
 Export di armi e munizioni secondo PIL
 Global Cyber Security Index

Ordine mondiale

 Percentuale di popolazione che fa carità prossima
 Numero di rifugiati ospitati secondo PIL
 Numero di rifugiati oltremare secondo PIL
 Popolazione per rateo di crescita
 Numero di trattati siglati per azioni diplomatiche e di risoluzioni pacifiche di conflitti

Pianeta e clima

 National Footprint Accounts Biocapacity (2009)
 Export di scarichi pericolosi secondo PIL (solo 2008 e 2011)
 Inquinamento dell'acqua (BOD) secondo PIL
 CO2 come emissione totale secondo PIL
 Metano + ossidi di nitrato + altri gas (HFC, PFC e SF6) secondo PIL

Prosperità e eguaglianza

 Commercio attraverso le frontiere (IFC distance to frontier score)
 Numero di lavoratori e volontari verso oltremare secondo PIL
 Commercio equo e solidale secondo PIL
 Foreign Direct Investment secondo PIL
 Contribuzione alla cooperazione secondo PIL

Salute e benessere

 Tonnellate equivalenti di pesce pescato secondo PIL
 Export di farmaci secondo PIL
 Contribuzioni volontarie in più verso l'Organizzazione mondiale della sanità secondo PIL
 Contribuzioni umanitarie secondo PIL
 International Health Regulations Compliance

Note

Voci correlate 

 Globalizzazione
 Sviluppo sostenibile
 World Happiness Report

Collegamenti esterni 

 Good Country Index Overall rankings
 Data sources for Good Country Index
 
 
 
 

Economia ambientale
Pagine con traduzioni non revisionate